Südholstein bezeichnet ein Gebiet in Holstein, das in etwa dem historischen Gau Stormarn entspricht.

Anwendung findet die Gebietsbezeichnung Südholstein in den folgenden Zusammenschlüssen:
 Sparkasse Südholstein
 Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein